

Sigle 
 Volume telesistolico
 Video Title Setelement – directory di un disco DVD-Video
 Vessel Traffic Service – controllo del traffico marittimo

Codici 
 VTS – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 04R di Venezia/Tessera, radioassistenze per la navigazione aerea